

Коктерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Байдібека район, Туркестанська область
 Коктерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Казталовський район, Західноказахстанська область
 Коктерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Саркандський район, Жетисуська область
 Коктерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Уаліхановський район, Північноказахстанська область
 Коктерецький сільський округ — адміністративна одиниця, Урджарський район, Абайська область